Населението на Йемен е 23 013 376 души през юли 2008 година.

Численост

Естествен прираст

Възрастов състав 
(2005)
 0-14 години: 46,5% (мъже 4 905 831 / жени 4 727 177)
 15-64 години: 50,8% (мъже 5 364 711 / жени 5 172 811)
 над 65 години: 2,7% (мъже 274 166 / жени 282 367)

(2010)
 0-14 години: 43,5% (мъже 5 199 954 / жени 5 013 165)
 15-64 години: 53,9% (мъже 6 438 569 / жени 6 233 708)
 над 65 години: 2,6% (мъже 291 319 / жени 318 646)

Етнически състав

Религия

Език 
Официален език в Йемен е арабският.